

Привольє — селище, Кадошкінський район, Мордовія
 Привольє — селище, Краснослободський район, Мордовія
 Привольє — присілок, Лямбірський район, Мордовія

Див. також 
 Привілля (значення)